

Persone 
Daniel Bellissimo – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano, di ruolo portiere
Vince Bellissimo –  hockeista su ghiaccio canadese, di ruolo attaccante, fratello di Daniel

Musica 
Bellissimo – brano musicale di Raffaella Carrà del 1985
Bellissimo – album musicale di Raffaello del 2008
Bellissimo – singolo di Marco Mengoni del 2013
Bellissimo – singolo di Ghemon del 2018

Pagine correlate 

 Bellissima (disambigua)